Лос Ахолотес има више значења:

 Лос Ахолотес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ахолотес (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику